La Surprise peut faire référence à :
 La Surprise, tableau d'Antoine Watteau (1718) ;
 La Surprise, un roman historique de la série des Aubreyades de Patrick O'Brian de 1973 ;
 La Surprise (Milk Money), film américain de Richard Benjamin, sorti en 1994 ;
 La Surprise, pièce de théâtre française de Pierre Sauvil, créée en 1999 ;
 La Surprise, pièce de théâtre française réalisée par Jean-Philippe Viaud, diffusée en 2000, adaptation de la pièce de Pierre Sauvil ;
 La Surprise, téléfilm français d'Alain Tasma, diffusé en 2007.
 La Surprise, une goélette qui se perdit sur les rochers de Plogoff le .
 La Surprise est une frégate qui fut d'abord le  de la Royal Navy ; elle fut cédée aux Forces navales françaises libres en avril 1944 et participa au débarquement de Normandie et à différentes actions jusqu'à la fin du second conflit mondial. En juin 1964, elle fut cédée à la Marine Royale du Maroc et prit le nom de El Maouna.